Tourtellotte est un patronyme pouvant désigner:

Suzanne Tourtellotte (1945-2013), astronome américaine

Voir aussi
Arthur Tourtellot (1913-1977), écrivain et scénariste américain
, firme d'architecte américain

Homonymie de patronyme